O Partido Reformista foi um partido político português do tempo da I República, fundado na década de 1920 como uma dissidência do Partido Democrático, situando-se à sua esquerda no espectro parlamentar.

Partidos políticos extintos da I República